Plinia kan syfta på:

 Plinia (djur) – ett släkte insekter
 Plinia (växter) – ett släkte växter